Araneus cavaticus — североамериканский вид аранеоморфных пауков из семейства пауков-кругопрядов, называемый также «овинный паук» ().

Ареал 
Araneus cavaticus широко распространён на востоке США и прилегающих территориях Канады, на юго-западе встречается вплоть до Алабамы и Техаса.

Описание 

Araneus cavaticus ведёт ночной образ жизни. Днём прячется в свёрнутом листе, ночью располагается в центре паутины. Размер самки 13—22 мм, самца — 10—20 мм. Тело и конечности у самца и цефалоторакс и конечности у самки тёмно-коричневые с плотными беловатыми волосками, кажущимися пепельно-серыми. Конечности с желтовато-коричневыми полосами. Брюшко у самки бледное или желтоватое по центру с тёмно-коричневыми зубчатыми краями. Снизу поднимается тёмно-коричневая пунктирная полоса. На обратной стороне брюшка на чёрном фоне имеются две белые отметины.

Местообитание 
Предпочитает плести паутину в затенённых местах в овинах, пещерах, входах в шахты, нависающих скалах. Часто встречается у человеческого жилья в сельских регионах и в пригородах, где свет привлекает летающих насекомых. Активны в конце лета и осенью.

Синонимы 
 Epeira cavatica
 Epeira cinerea
 Aranea cavatica

В литературе 
В детской книге американского писателя Элвина Уайта «Паутина Шарлотты» самка Araneus cavaticus изображена как один из главных персонажей паучиха Шарлотта, полное имя которой Шарлотта А. Каватика по латинскому видовому названию.

См. также 
 Neoscona crucifera

Примечания

Ссылки 
 Araneus cavaticus на сайте BugGuide. 

Пауки-кругопряды
Паукообразные Северной Америки
Животные, описанные в 1882 году